79. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 24–30 kwietnia 2000 roku w bułgarskiej Sofii. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 13. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2000 w sporcie